Епархия Асиса () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Асис, Бразилия. Епархия Асиса входит в митрополию Ботукату. Кафедральным собором епархии Асиса является церковь Святейшего Сердца Иисуса.

История 
30 ноября 1928 года Римский папа Пий XI издал буллу "Universalis Sollicitudo", которой учредил епархию Асиса, выделив её из епархии Ботукату. Первоначально епархия Асиса входила в митрополию Сан-Паулу. 

19 апреля 1958 года епархия асиса вступила в митрополию Ботукату. 

16 апреля 1960 года и 30 декабря 1998 года епархия Асиса передала часть своей территории епархиям Президенти-Пруденти и Ориньюса.

Ординарии епархии 
 епископ Antônio José dos Santos CM (1929–1956); 
 епископ José Lázaro Neves CM (1956–1977); 
 епископ Antônio de Souza CSS (1977–2004); 
 епископ Maurício Grotto de Camargo (2004–2008); 
 епископ José Benedito Simão (2009 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Sollicitudo universalis, AAS 22 (1930), p. 155

Ссылки 
 Информация 

Католические епархии Бразилии